Het All For One Caribbean was een jaarlijkse presentatie en competitie van liedjes die liep van 2013 tot 2015 en uitgezonden werd op televisie in het Caribisch gebied. Verder was het festival op het internet te volgen.

Aantal liedjes 
Elk land nam met twee liedjes deel aan het festival. Beide liedjes moesten gezongen worden door dezelfde artiest. De artiest moest afkomstig zijn van het land dat hij/zij vertegenwoordigde.

Jury 
Ieder land vaardigde ook een jurylid af. Deze gaf ieder land, buiten het land van herkomst, een puntenaantal op honderd. Dit was ongeveer gelijk aan de stemmingsprocedure die vroeger gebruikt werd op het Eurovisiesongfestival en het Türkvizyonsongfestival.

Aantal overwinningen en georganiseerde festivals

Deelnemende landen

Edities

Statistieken 
Hieronder volgt een lijst van topnegennoteringen van alle deelnemende landen.

Zie ook
 ABU TV Song Festival
 Türkvizyonsongfestival
 Eurovisiesongfestival

Externe links 
 Officiële website

Muziekprogramma op televisie